Накшбандийя Халидийя, Халидийя или Халиди — это ветвь суфийского братства (ордена) Накшбандия, начинающаяся со времен шейха Халида аль-Багдади (1779—1827). То есть свое название данная ветвь тариката получила по имена шейха аль-Багдади.

Благодаря усилиям шейха Халида Багдади, накшбандийский тарикат распространилась в Ираке, Сирии и Курдистане, став самым распространенным тарикатом в исламском мире. Халид Багдади организовал в Османской империи свою ветвь (накшбандия-халидия). На протяжении нескольких десятилетий XIX века орден накшбандия-халидия пользовался поддержкой османских султанов, которые после упразднения корпуса янычар заменили их шейхами ордена Бекташия. Халидия стояла во главе вооруженных восстаний за национальную независимость курдов (1879 г.), а также боролась против буржуазных реформ в Турции. Через Хиджаз эта ветвь проникла в Индонезию (1840 г.), Малайзию, на Цейлон, Калимантан и острова Сулу, в Мозамбик и т. д.

Тарикат также проник на Кавказ, став там идеологической базой движения «мюридизма» под руководством шейха Исмаила Ширвани и его ученика шейха Мухаммада аль-Яраги первого муршида Дагестана, который являлся предводителем горцев Дагестана и Чечни (включая самого Имама Шамиля).

Яркие представители ветви накшбандия-халидия:

1) башкирский шейх, ишан Зайнулла Расулев (1833—1917)

2) османский шейх, пир Ахмад Зияуддин Гюмюшханеви (1813—1893)

3) турецкий шейх, пир Махмуд Устаосманоглу аль-Уфи (р.1929)

4) дагестанский шейх Саид афанди Чиркейский (1937—2012)

5) муфтий Дагестана, шейх Ахмад Магомедович Абдулаев (р.1959)

6) дагестанский шейх Хасан Хилми афанди (1852—1937)

7) дагестанский шейх Хусенил Мухаммад афанди (1862—1967)

8) дагестанский шейх Мухаммад Ариф афанди (1900—1977)

9) дагестанский шейх Хумайд афанди (1868—1952)

10) дагестанский шейх Умаханов Абдулжалил Умаханович (р.1943 (1949 ?)

11) башкирский шейх, ишан Баязид Хайруллин (1871—1950)

12) татарский шейх, ишан Гарифулла Гайнуллович Гайнуллин (1894—1984)

13) татарский шейх, ишан Камиль Шакирджанович Бикмухаметов (1922—2000)